CPL / C.P.L., sigle composé des trois lettres C, P et L, peut faire référence à :
 Cadres et Professions Libérales, catégories socio-professionnelles dans les études statistiques ;
Caractères Par Ligne (dans le sous-titrage)
Centre Psychiatrique Légal, nomination officiel en Belgique.
Chicago Public Library, un organisme gérant les bibliothèques publiques de la ville de Chicago aux États-Unis ;
Chromatographie en Phase Liquide, en chimie analytique, une technique d'analyse d'une solution ;
Circular Polarizer Lens, un type de filtre polariseur utilisé en photographie.
Combined Programming Language, un langage de programmation développé durant les années 1960 ;
Commercial Pilot Licence, une licence en aviation qui autorise son détenteur à être rémunéré pour ses vols ;
Common Public License, une licence open source d'IBM ;
Courant Patriotique Libre, un mouvement politique libanais ;
Courants Porteurs en Ligne, une technologie permettant de construire un réseau informatique sur le réseau électrique ;
 Coût Par Lead, coût d'acquisition d'un prospect dans la publicité sur internet ;
 Cyberathlete Professional League, une structure qui organise des évènements de sports électroniques dans le monde entier ;

CPL / C.Pl est une abréviation qui peut signifier :
 Control Panel (en français, panneau de configuration Windows), extension des fichiers d'applettes du panneau de contrôle des systèmes Microsoft Windows.

Cpl est une abréviation qui peut signifier :
 Caporal, un des grades de l'armée française (et d'autres armées), selon la liste des Abréviations militaires (France).

CPL est un code AITA des aéroports qui peut signifie :
 , un aéroport de la province de Tolima, en Colombie.